

Geografia 
 Oste – fiume della Germania
 Oste – altre denominazione dell'isola di San Giorgio nell'arcipelago di Lissa in Croazia
 Oste – frazione di Montemurlo
 Oste – villaggio della Lettonia

Persone 
 Bengt Öste – giornalista svedese
 Joseph Julian Oste – vescovo belga
 Nemesi Marqués Oste – politico spagnolo
 Oste da Reggio – compositore italiano
 Roberto Luis Oste – calciatore argentino
 Sven Öste – scrittore e giornalista svedese

Varie 
 Oste – gestore di un'osteria
 Classe Oste – classe di sottomarini tedeschi
 Polimeri OSTE (off-stoichiometry thiol-ene) – classe di polimeri

Altri progetti 
.